Пашков, Егор Иванович:
 Пашков, Егор Иванович (1684—1736) — русский государственный деятель первой половины XVIII века, губернатор Астрахани.
 Пашков, Егор Иванович (1795—1862) — генерал-майор, действительный член Императорского Московского Общества сельского хозяйства.